Смитерс () — город на северо-западе Британской Колумбии, примерно на полпути между городами Принс-Джордж и Принс-Руперт. На 2016 год население составляет 5 351 человек.

Город был основан в 1913 году как прмежуточная станция на железной дороге и назван в честь сэра Альфреда Смитерса, руководителя железнодорожной компании.

В городе действуют аэропорт, музей, библиотека, колледж, несколько школ, пожарная станция.

Ссылки 
 Town of Smithers
 Basic demographic information about Smithers from Stats Canada’s page
 Tourism Smithers: contains in-depth information about the town

Города Британской Колумбии